Натуральне число 612
 612 рік до нашої ери
 612 рік нашої ери